Municipio de Goose Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goose Lake (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Goose Lake (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.